Dysplazja włóknisto-mięśniowa
 Fluorescencyjny Dysk Wielowarstwowy